Tímea Babos i Kristina Mladenovic eren les defensores del títol però no hi van participar per lesió de Mladenovic.

La parella formada per la belga Elise Mertens i la bielorussa Arina Sabalenka van guanyar el segon títol de Grand Slam en dues finals disputades (US Open 2019). També fou el seu cinquè títol com a parella en el circuit WTA. Gràcies a la derrota en segona ronda de Hsieh Su-wei, Sabalenka va accedir al número 1 del rànquing per primera vegada en la seva carrera.

Caps de sèrie 

  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (2a ronda)
  Elise Mertens /  Arina Sabalenka (campiones)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (final)
  Nicole Melichar /  Demi Schuurs (semifinals)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (1a ronda)
  Gabriela Dabrowski /  Bethanie Mattek-Sands (2a ronda)
  Shuko Aoyama /  Ena Shibahara (quarts de final)
  Duan Yingying /  Zheng Saisai (1a ronda)

  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (3a ronda)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (1a ronda)
  Xu Yifan /  Yang Zhaoxuan (2a ronda)
  Hayley Carter /  Luisa Stefani (3a ronda)
  Lyudmyla Kichenok /  Jeļena Ostapenko (3a ronda)
  Kirsten Flipkens /  Andreja Klepač (2a ronda)
  Anna Blinkova /  Veronika Kudermetova (1a ronda)
  Laura Siegemund /  Vera Zvonariova (3a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre 

2021
Competicions tennístiques del 2021